Eiras (Arcos de Valdevez),  een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez,
Eiras (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves of
Eiras (Coimbra),  een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Coimbra.